Josef Denk ist der Name folgender Personen:

* Josef Denk (Schauspieler) (1801–1872), deutscher Schauspieler
 Josef Denk (Philologe) (1849–1927), deutscher Philologe und Theologe